Franciszkowe Łaźnie – miasto w Czechach, w kraju karlowarskim, w powiecie Cheb,
 Františkovy Lázně – pierwszy singel z trzeciej płyty czeskiego zespołu Mandrage